Der Begriff Rheinkiesel bezeichnet

 eine Varietät des Minerals Quarz
 eine speziell behandelte Form von Strass